Distretto di Yauyos – distretto del Perù nella regione di Junín
Distretto di Yauyos – distretto della Perù nella regione di Lima